Бетти Мэй Натхолл (, в замужестве Шумейкер, ; 23 мая 1911, Сербитон, Англия — 8 ноября 1983, Нью-Йорк, США) — британская теннисистка-любительница, 4-я ракетка мира среди женщин в 1929 году. Победительница чемпионата США (1930) в одиночном разряде, 8-кратная победительница турниров Большого шлема в женском и смешанном парном разряде, обладательница Кубка Уайтмен (1928) в составе сборной Великобритании. Член Международного зала теннисной славы с 1977 года.

Биография 
Бетти Натхолл начала играть в теннис в семь лет в лондонском пригороде. Первым учителем девочки стал её отец — Стюарт Натхолл, сам участвовавший в теннисных турнирах. С 1924 по 1926 год Бетти трижды подряд становилась победительницей Уимблдонского турнира среди девушек и в 1926 году, в возрасте 15 лет, дебютировала во взрослом турнире. Ей удалось выйти во второй круг, где её остановила Фиби Холкрофт-Уотсон.

В 1927 году 16-летняя Бетти, всё ещё подававшая мяч снизу, выиграла чемпионат Великобритании на твёрдых (грунтовых) кортах, а на Уимблдонском турнире пробилась в четвертьфинал, нанеся поражение чемпионке США Молле Маллори. В том же году на чемпионате США она дошла до финала, где уступила местной фаворитке Хелен Уиллз. Натхолл, которой к тому времени оставалось ещё два месяца до семнадцатилетия, делила звание самой молодой финалистки чемпионата США с Бесси Мур — финалисткой 1892 года — до 1978 года, когда этот рекорд побила Пэм Шрайвер. Этот год был также ознаменован для Натхолл приглашением в сборную Великобритании для участия в розыгрыше Кубка Уайтмен — традиционного матча британской и американской женских команд. В своём дебютном матче на Кубок Уайтмен Бетти взяла верх над Хелен Джейкобс, а на следующий год завоевала со сборной Великобритании этот трофей.

1929 год был ознаменован для Натхолл завоеванием первого в карьере титула в турнире Большой четвёрки (из серии наиболее престижных теннисных турниров, несколько позже получивших название «Большой шлем»). Это произошло снова в чемпионате США, где она первенствовала в миксте с американцем Джорджем Лоттом. На следующий год Натхолл завоевала титул чемпионки США и в одиночном разряде, выиграв финал за 36 минут и став первой чемпионкой США в одиночном разряде не из этой страны (в следующий раз британская представительница — Вирджиния Уэйд — первенствовала в этом турнире лишь в 1968 году). К титулу в одиночном разряде в 1930 году Бетти добавила победу в женских парах, где её партнёршей была ещё одна хозяйка корта — Сара Палфри. В дальнейшем Натхолл ещё дважды побеждала на чемпионате США в женских парах и один раз в миксте (снова с Лоттом). В одиночном разряде она становилась полуфиналисткой на следующий год после чемпионского звания, а также в 1933 году, проиграв Хелен Уиллз в трёх сетах.

Поскольку в то время поездка в Австралию была долгим, утомительным и дорогостоящим делом, Натхолл ни разу не участвовала в чемпионате Австралии, а в четвёртом из турниров Большого шлема — чемпионате Франции — играла только пять раз, в 1931 году став финалисткой. В полуфинале она победила немку Хильду Кравинкель, а затем уступила ещё одной представительнице той же страны Цилли Ауссем, в том году победившей не только в Париже, но и на Уимблдоне. В парных разрядах Натхолл завоевала во Франции три титула — в 1931 году в обоих и на следующий год в миксте со Фредом Перри. В общей сложности за период с 1927 по 1933 году британская теннисистка пять раз включалась в список десяти сильнейших теннисисток мира, составляемый ежегодно газетой Daily Telegraph, в том числе в 1929 году — на четвёртом месте. В Кубке Уайтмен она продолжала представлять Великобританию до 1939 года.

В годы Второй мировой войны Натхолл жила в США, где участвовала в организации клубов «Юнион Джек» для британских военнослужащих. После войны она работала в туристической компании Bristed Manning, где последовательно занимала посты вице-президента, президента и председателя совета директоров. В 1954 году Натхолл вышла замуж за Франклина Шумейкера.

В 1977 году имя Бетти Натхолл было включено в списки Международного зала теннисной славы. Она умерла от инфаркта в Нью-Йоркской больнице в 1983 году в возрасте 72 лет, на год пережив мужа.

Стиль игры 
Аллисон Данциг пишет, что сильнейшим оружием в арсенале Натхолл был удар открытой ракеткой с отскока. Она держала ракетку на отлёте и била ею, по выражению Данцига, как кистенём, с большой силой. Удары её были глубокими и точными, а тактика разнообразной. Натхолл была очень быстрым игроком и никогда не вела выжидательной игры. Отличительной деталью её одежды была неизменная белая налобная повязка.

Финалы турниров Большого шлема за карьеру

Одиночный разряд (1-2)

Женский парный разряд (4-2)

Смешанный парный разряд (4-1)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Финалы турниров Большого шлема в интернет-справочнике «Большой шлем»

Теннисисты Великобритании
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Члены Международного зала теннисной славы
Умершие от инфаркта миокарда